Lungwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lungwitz (* 2000), deutscher Fußballspieler 
 Hans Lungwitz (1881–1967), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Herbert Lungwitz (1913–1992), deutscher Bildhauer
 Hermann Lungwitz (1845–1927), deutscher Oberlehrer und Heimatforscher
 Werner Lungwitz (1942–2021), deutscher Fußballspieler

Lungwitz ist Bestandteil folgender Toponyme:

 Oberlungwitz, Gemeinde im Landkreis Zwickau
 Niederlungwitz, Stadtteil von Glauchau
 Lungwitzbach, Fluss in Westsachsen
 Lungkwitz, Ortsteil von Kreischa bei Dresden